Sitt bezeichnet:

 sitt, ein Kunstwort, das das Gegenteil von durstig bedeuten soll

Sitt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sitt (1850–1922), böhmisch-deutscher Komponist
 Kaspar von der Sitt, deutscher Steinätzer
 Martina Sitt (* 1963), Professorin für Allgemeine Kunstgeschichte an der Kunsthochschule Kassel
 Peter Sitt, Pseudonym für Walther Berg (1910–?), deutscher Kaufmann und Schriftsteller  
 Peter Sitt (* 1969), deutscher Schwimmsportler